Rosenblum:
 Julius Rosenblum
 Penina Rosenblum
 Sigmund Grigorjewicz Rosenblum
 Zofia Rosenblum-Szymańska

 Rosenblum Cup